Michał Tokarzewski-Karaszewicz (1893–1964) – polski wojskowy, generał broni Wojska Polskiego, wolnomularz, teozof, duchowny Kościoła liberalnokatolickiego
 Michał Tokarzewski (ur. 1957) – polski lekarz i polityk, poseł na Sejm RP I kadencji.